Hamzah Haz (1940-), un homme politique indonésien.

HAZ est un sigle qui peut désigner :
 Hannoversche Allgemeine Zeitung, un journal allemand.